Vamos (plaats), een plaats in Griekenland
 Vamos (organisatie), een Vlaams organisatie van Vlaams-Marokkaanse artsen
 Youri Vámos, Hongaars jurylid Eurovision Young Dancers
 Vamos (tramtype), een tram van de firma's HeiterBlick en Vossloh-Kiepe voor de Stadtbahn van Bielefeld (ook GTZ8-B genoemd).